Сабина Ајрула (Скопље, 17. април 1946 — Скопље, 10. август 2021) била је југословенска, македонска и турска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1969. || Време без рата  || /
|-
| 1969. || Лукава удовица ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Ветар во кутиче кибрит ТВ филм || /
|-
| 1971. || Жеђ  || Николина
|-
| 1971. || Пријем ТВ филм || /
|-
| 1973. || Добра долина ТВ филм || /
|-
| 1975. || Јад  || /
|-
| 1977. || Исправи се, Делфина  || /
|-
| 1978. || Белиот сид ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Време, води  || Кјускоица
|-
| 1980. || Оловна бригада  || /
|-
| 1981. || Црвени коњ  || /
|-
| 1982. || Јужна стаза  || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1982. || Време на летала ТВ филм || /
|-
| 1982. || Полнокно сонце Кратки филм || /
|-
| 1982. || Јагне на ражен ТВ филм || Софија
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1983. || Црвениот коњ ТВ серија || /
|-
| 1984. || -{Les cavaliers de l'orage}-  || /
|-
| 1984. || Опасни траг  || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Јазол  || /
|-
| 1986. || Солунски патрдии ТВ серија || Фатиме
|-
| 1987 || Случки од животот ТВ-серија ||
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1991. || Тетовирање  || /
|-
| 1991 || Болва в уво ТВ-филм ||
|-
| 1991. || Македонија може ТВ серија || /
|-
| 1992. || Време, живот  || /
|-
| 1992 || Македонски народни приказни ТВ-серија ||
|-
| 1994. || Пре кише ТВ-филм ||
|-
| 1995. || Ангели на отпад  || Работницката
|-
| 1997 || Преку езерото ТВ-филм ||
|-
| 1998 || Денес утре ТВ-филм ||
|-
| 1998. || Салон Хармони ТВ серија || Грозда
|-
| 1998. || На Балканот не се пие чај ТВ филм || /
|-
| 1999. || Време, живот ТВ-филм ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2001 || Прашина ТВ-филм ||
|-
| 2002 || Наше маало ТВ-серија || Вештерка 1
|-
| 2005. || Контакт  || 
|-
| 2005. || Крчма на патот кон Европа ТВ филм || Султанаа (као Сабина Тозија)
|-
| 2007. || Сенке  || Др. Вера Перкова (као Сабина Ајрула-Тозија)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те ▲
|-
| 2011. || Дух бабе Илонке  || Баба Илонка
|-
| 2011-2014. || Сулејман Величанствени ТВ серија || Афифе Хатун
|-
| 2012-2015 || Македонски народни приказни ТВ серија ||
|-
| 2013. || Материјал за аудиција Кратки филм || Силва
|-
| 2015 || Медена ноќ ТВ-филм ||
|- 
| 2015-2021 || Разбојниците не го владеат светот ТВ-серија || Хајрије
|-
| 2016 || Раната на мајка ми ТВ-филм || Мевлиде
|-
| 2016 || Џган ТВ-филм ||
|-
| 2017-2019 || Фамилија Марковски ТВ-серија || Милица
|-
| 2018 || Мед, крем ТВ-филм ||
|-
| 2019 || Вера ТВ-филм ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.-те
|-
| 2020 || Зоки Поки ТВ-серија || Бабата
|-
| 2021 || М ТВ-филм
|-
| 2021 || Бегство во морето ТВ-филм ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1946.
Умрли 2021.
Турски глумци
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци